Памятник Джорджу Армитстеду в Риге, возле городского канала, установлен по инициативе и на средства рижского мецената Евгения Гомберга и открыт во время визита в латвийскую столицу британской королевы Елизаветы II. Армитстед был англичанином и снискал славу лучшего градоначальника Российской империи начала ХХ века. В его время Рига приобрела тот архитектурный облик, который сделал её столицей югендстиля, водопровод, трамвайное сообщение.

Авторы памятника - скульптор Андрис Варпа, архитектор Кристине Визиня, художник по металлу Денис Гочияев (Санкт-Петербург).

Расположение 
Открыт в октябре 2006 года в зоне зелёных насаждений вдоль Городского канала напротив здания Латвийской Национальной оперы, недалеко от моста Тимма. Памятник был создан на средства мецената Евгения Гомберга. Памятник представляет собой бронзовые фигуры рижского градоначальника Джорджа (в русской рижской дореволюционной традиции — Георгия Ивановича) Армитстеда, прогуливающегося со своей супругой Сесилией Пихлау и маленькой собачкой породы чау-чау. На церемонии открытия памятника присутствовала королева Великобритании Елизавета II.

Об Армитстеде 

Джордж Армитстед, родившийся в Риге в 1847 году в семье потомственных шотландских торговцев, был избран на пост мэра Риги в 1901 году. Находился на должности градоначальника до своей смерти в 1912 году. Время его пребывания на этом посту совпало с периодом торгово-экономического расцвета города и с беспрецедентным промышленным ростом, который был связан с тем, что Риге выделялись крупные субсидии из военного ведомства Российской Империи. Позитивные тенденции к развитию индустрии, торговых отношений, а также искусства в это время наблюдались в Европе, США, Латинской Америке — таким образом, первые 15 лет XX столетия получили устойчивое обозначение «Прекрасной эпохи». Однако главная заслуга Джорджа Армитстеда заключается в эффективной реализации богатого потенциала Риги, что привело к существенному улучшению жизни горожан. В итоге Рига обрела экономическую привлекательность в глазах жителей других российских городов (особенно инженеров), которые стремились попасть в центр Лифляндии в целях трудоустройства.

Подготовительные работы, обсуждение 
3 декабря 1912 года Рижская Дума приняла решение создать памятник скончавшемуся 17.11.1912 г. Джорджу Армитстеду — «бюст на гранитном постаменте возле моста Тимма», то есть возле здания Немецкого театра. Однако в связи со скорым началом военных действий проект так и не был реализован.

Меценат и предприниматель Евгений Гомберг в 2004 году отправил письмо мэру Риги Айвару Аксёноку с предложением установить бюст в соответствии с решением Думы от 1912 года.

Позже стало известно, что королева Великобритании Елизавета II посетит Латвию с визитом. Так как Армитстед был подданным Королевы Виктории и гражданином Соединённого Королевства вплоть до вступления в должность мэра Риги, открытие памятника включили в программу визита монарха.

Председатель Совета по памятникам Ояр Спаритис предложил создать памятник Армитстеду в полный рост. Работу над бюстом отложили. Скульптор Андрис Варпа предложил ваять Джорджа Армитстеда с супругой, а Евгений Гомберг — дополнить собачкой чау-чау, как и та, что была в его семье. Чау-чау обрели популярность в Англии на рубеже XIX и XX веков при дворе Королевы Виктории. Изначально в XVIII столетии собаки такой породы были завезены из Китая.

В обсуждении вопроса принимал участие Родни Редклифф, правнук Армитстеда, проживающий в Лондоне. Ояр Спаритис настаивал разместить собаку позади семейной пары, но Гомберг настоял, что собака обычно идёт перед хозяевами.

Рассматривался вариант установить памятник в пешеходной зоне на улице Калькю напротив здания гостиницы «Отель де Рома», однако Посол Великобритании г-н Иан Бонд остроумно заметил, что «Макдональдс» на заднем плане создает не лучший фон для фотографий с королевой. В итоге разместили памятник на берегу Городского канала, как и было решено в 1912 году. Отливали памятник в мастерской Дениса Гочияева, в Санкт-Петербурге.

Автор памятника, известный латвийский скульптор Андрис Варпа создал также бронзовый памятник поэту Карлису Падегсу (1998), художнику Волдемару Ирбите (1999 год) и памятник лауреату Нобелевской премии по химии, прибалтийско-немецкому рижанину Вильгельму Оствальду (2001).

Открытие памятника совпало с прибалтийским турне, в которое отправилась королевская чета Соединённого Королевства. Инаугурация памятника состоялась 18 октября 2006 года. В церемонии участвовала Её Величество Елизавета II и президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Памятник королеве понравился.

Скульптуру Евгений Гомберг подарил рижскому муниципалитету. При дарении её стоимость была оценена в 108 500 латов.

Тем временем отлитый в бронзе бюст несколько лет хранился в помещении Стокгольмской Высшей школы экономики на улице Стрелниеку 4a. 29 октября 2007 года в живописном районе декоративного модерна бюст на гранитном постаменте установили на лужайке перед школой.

Примечания

Ссылки 

Памятники Риги
История Риги
Здания и сооружения, построенные в 2006 году
Скульптуры Риги